kota – punkt wysokościowy na mapie
 kota – współrzędna z w przestrzeni trójwymiarowej
 kota – oznaczenie wysokości w rysunku budowlanym
 kota – rodzaj szałasu
 kota – jednostka podziału administracyjnego w Indonezji
 Kota – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 kota – kura w kuchni greckiej
 Kota – miasto w północnych Indiach, w stanie Radżastan
 Kota – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Kota – miasto w Albanii, w okręgu Wlora
 Kota – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Bhojpur
 Kota – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Tanahu
 języki kota – nazwa dwóch języków: bantu i drawidyjskiego